Крмпотич () — фамилия сербского происхождения. Известные носители:

 Крмпотич, Дэвид (род. 1955) — американский гребец.
 Крмпотич, Златко (род. 1958) — югославский сербский футболист и тренер.